Десятуховское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Стародубском районе Брянской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Десятуха.

1 августа 2020 года упразднено в результате преобразования Стародубского района и городского округа Стародуба в Стародубский муниципальный округ.

История 
Образовано путём преобразования дореформенного Краснооктябрьского сельсовета.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Брянской области от 9 марта 2005 года № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Законом Брянской области от 8 мая 2019 года в Десятуховское сельское поселение было включено упразднённое Мишковское сельское поселение.

Население

Населённые пункты 

 Упразднённые населённые пункты
Ранее в состав сельского поселения также входили посёлки Красный Октябрь и Осиновка, исключённые из учётных данных в 2011 году.

Достопримечательности 
 Левенка 1 — древнерусское городище (IX—X и X—XIII века) у села Левенка на мысу левобережной террасы реки Вабли.

Примечания 

Муниципальные образования Стародубского района
Упразднённые сельские поселения Брянской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году